Suchora (Suhora) – polana na szczycie Suchory w Gorcach
 Suchora (Suhora) – szczyt w Gorcach